Ясуло́вич — фамилия белорусского происхождения.

Известные носители 
 Ясулович, Алексей Игоревич (род. 1966) — советский и российский актёр, режиссёр и продюсер.
 Ясулович, Игорь Николаевич (род. 1941) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.